Tembalang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Tembalang, distrikt, Jawa Tengah, 
 Kelurahan Tembalang, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Desa Tembalang, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar